Operculum (l.mn. opercula) – wieczko, pokrywa osłaniająca otwór, narząd a czasem inną część ciała zwierząt z różnych grup systematycznych, m.in.:

 opercula – zmodyfikowane macki niektórych wieloszczetów
 operculum – wieczko zamykające worek u niektórych grzybów
 operculum – rodzaj płytki subgenitalnej straszyków
 operculum – stosowana przez niektórych nazwa dla poculum
 operculum – wieczko jaj straszyków
 operculum – płytka przykrywająca płucotchawki pająków
 operculum – narząd skorupiaków
 operculum – zmodyfikowany skleryt walw dwuparców
 operculum – błoniasta struktura mszywiołów
 operculum – część jaja płazińców
 operculum – część anatomiczna stułbiopławów
 pokrywa narządu tympanalnego owadów
 pokrywa skrzelotchawki
 wieczko otworu odbytowego mączlików
 wieczko ślimaka
 wieczko pokrywy skrzelowej ryb
 wieczko – część płaszcza mózgu człowieka, przykrywająca wyspę

Bibliografia